Serie B 1932/1933 innebar att Livorno och Brescia gick till Serie A 1933/1934.

Tabell

Källor
Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Noter

1932 i Italien
1933 i Italien
Fotbollssäsongen 1932/1933
1932/1933